Große Pyramide steht für:
 Cheops-Pyramide, die größte der ägyptischen Pyramiden
 Pyramide von Cholula, die größte der amerikanischen Pyramiden
 Helltaler Schlechten, ein Berg in den Südtiroler Dolomiten